Сезон ФК «Реал Мадрид» 2020-2021 season - 117-й за ліком сезон футбольного клубу Реал Мадрид і його 90-й поспіль сезон у найвищій лізі іспанського футболу. Окрім домашньої ліги клуб взяв участь у Копа-дель-Рей, Суперкубку Іспанії та Лізі чемпіонів УЄФА. Сезон охопив проміжок часу від 8 серпня 2020-го до 30 червня 2021 року, розпочавшись пізніше через пандемію Ковід-19. 

Всі свої матчі Реал Мадрид провів на стадіоні Альфредо Ді Стефано, бо Сантьяго Бернабеу був на стадії реконструкції.

Посівши 2-ге місце в Ла Лізі й й діставшись півфіналу Ліги чемпіонів, уперше від сезону 2009–2010 клуб залишився без трофеїв.

Гравці

Трансфери

Прийшли

Пішли

Нові контракти

Передсезонні та товариські матчі

Змагання

Загалом

Ла-Ліга

Турнірна таблиця

Підсумки загалом

Підсумки за туром

Матчі 
Розклад матчів ліги оголошено 31 серпня 2020.

Результати

Копа-дель-Рей 

Реал розпочав турнір на стадії 1/16 фіналу, бо клуб взяв участь у Суперкубку Іспанії.

Суперкубок Іспанії 

Жеребкування відбулося 17 грудня 2020 року.

Ліга чемпіонів УЄФА

Груповий турнір 

Жеребкування групового етапу відбулося 1 жовтня 2020.

Плей-оф

1/8 фіналу
Жеребкування 1/8 фіналу відбулося 14 грудня 2020.

Чвертьфінал
Жеребкування чвертьфіналу і півфіналу відбулося 19 березня 2021.

Півфінал

Статистика гравців

Статистика гравців 

‡ Гравець залишив клуб у середині сезону

Голи

«Сухі» матчі

Дисциплінарні покарання

Нотатки

Примітки

Посилання 

Сезони ФК «Реал Мадрид»
Реал Мадрид